karburator – dawna nazwa gaźnika
 Karburator – wynalazek, rodzaj silnika z powieści "Fabryka Absolutu" autorstwa Karela Čapka